Una noia amb seny, pel·lícula de 1986 dirigida per Evelyn Purcell
 Nobody's Fool (pel·lícula de 1994), pel·lícula de 1994 dirigida per Robert Benton